Jim Shea sr. (Olympisch skiër),
 Jim Shea jr. (Olympisch skeletonracer)